Сурнево — название нескольких населённых пунктов:
 Сурнево — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Сурнево (быв. Суреново) — деревня в Алексинском районе Тульской области.